— японская манга автора Кэй Томэ, выходившая с 1997 года в журнале Business Jump, а позже в Grand Jump издательства Shueisha, вплоть до своего завершения в 2015 году. Всего было выпущено 11 томов.

История была адаптирована в виде аниме студией Doga Kobo, что начало трансляцию 4 апреля 2020 года.

Сюжет 
После колледжа Рикуо Уодзуми, юноша без особых амбиций, устраивается на работу в круглосуточный магазин. Дни Рикуо проходят без происшествий, пока он не встречает свою бывшую девушку и одноклассницу.

Персонажи 
 — выпускник университета, увлекающийся фотографиями. Работает неполный рабочий день в магазине. Испытывает чувства к Синако ещё со времен университета. У него отсутствуют какие-либо грандиозные планы. Рикуо может служить отражением целого поколения — людей, однажды закончивших учёбу и пытающихся понять, что же теперь дальше делать в жизни.
 Сэйю: Тикахиро Кобояси

 — эксцентричная девушка, работающая в MILK HALL. Она довольно часто перед работой забегает в магазин, где работает Рикуо.
 Сэйю: Юмэ Миямото

 — подруга Рикуо ещё с университета. Теперь работает учителем в школе.
 Сэйю: Кана Ханадзава

Медиа

Манга 
В 1997 году начала издаваться в сэйнэн-журнале Business Jump издательства Shueisha, а в ноябре 2011 года перешла в журнал Grand Jump того же издательства, где и издавалась до своего окончания в июне 2015 года. Была выпущена в виде 11 танкобонов.

Ваншот, рассказывающий о судьбе Хару и Рикуо после событий манги, вышел в Grand Jump 1 апреля 2020 года, а 17 апреля был выпущен сборник коротких историй, включающий данный ваншот, Yesterday o Utatte afterword.

Аниме 
По мотивам манги в 2017 году был анонсирован аниме-сериал. Производством занимается аниме-студия Doga Kobo под контролем режиссёра Ёсиюки Фудзивара, продюсер DMM.futureworks. За сценарий отвечает Дзин Танака, дизайнер персонажей — Дзюнъитиро Танигути. Премьера сериала состоялась 4 апреля 2020 года.

Критика 
Произведение можно считать слишком обычным и депрессивным, особенно из-за героя, постоянно жалующегося, что у него нет целей в жизни. В то же время оно очень хорошо описывает личные проблемы героев. Оно отлично поймало тот период в жизни героев, когда молодые люди пытаются найти свое место в жизни и начинают понимать, насколько важны отношения с окружающими. Рикуо может служить отражением целого поколения — людей, однажды закончивших учёбу и пытающихся понять, что же теперь дальше делать в жизни.

Критики Anime News Network посчитали аниме одной из лучших премьер весеннего сезона 2020 года, уступившей только второму сезону Kaguya-sama: Love is War.

Примечание

Ссылки 
 

Doga Kobo